Michel Lejeune peut désigner :
 Michel Lejeune (1907-2000), un linguiste, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ;
 Michel Lejeune (1946-2021), un homme politique français, député de Seine-Maritime.